Trasduzione del segnale, il meccanismo di trasferimento di segnali nella cellula
Trasduzione genetica
il processo mediante il quale un trasduttore converte un tipo di energia in un altro